Kropfbach ist ein Fließgewässername:

 Kropfbach (Haslochbach), rechter Zufluss des Haslochbachs vor Eisenhammer, Gemeinde Hasloch, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Kropfbach (Loisach), rechter Zufluss der Loisach nahe der Bartlmämühle, Gemeinde Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Kropfbach (Mangfall), rechter Zufluss der Mangfall vor Götting, Markt Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kropfbach (Moosbach), rechter Zufluss des Moosbachs (zur Warmen Steinach) in Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kropfbach (Nagold), rechter Zufluss der Nagold in Hirsau, Stadt Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Kropfbach (Omersbach), rechter Zufluss des Omersbachs (zur Nagold) an der Kropfmühle, Ortsteil Göttelfingen, Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Kropfbach (Stammbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Stammbachs (zum Perlenbach, zur Schorgast) bis nahe dem Wildenhof, Markt Stammbach, Landkreis Hof, Bayern

 Taubenkropfbach, linker Zufluss des Appelbachs oder der Appel nach Gerbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Kropbach
 Kroppach
 Kropsbach